

Geografia 
 Dovre – comune norvegese della contea di Innlandet, distretto di Gudbrandsdalen
 Dovre – comune statunitense nella Contea di Barron, Wisconsin
 Dovre – collina in Norvegia nella contea di Telemark

Altro 
 Parco nazionale Dovre – parco nazionale della Norvegia